Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Dudi Sela (1. kolo)
  Jack Sock (1. kolo)
  João Sousa (3. kolo)
  Wayne Odesnik (kvalifikován)
  Jiří Veselý (2. kolo)
  Denis Kudla (kvalifikován)
  Jan-Lennard Struff (kvalifikován)
  Tim Smyczek (3. kolo)
  Ilja Marčenko (2. kolo)
  Dušan Lajović (1. kolo)
  Michał Przysiężny (kvalifikován)
  Rhyne Williams (3. kolo)
  Go Soeda (kvalifikován)
  Matthias Bachinger (1. kolo)
  Marc Gicquel (kvalifikován)
  Teimuraz Gabašvili (kvalifikován)
  Matteo Viola (1. kolo)
  Júiči Sugita (1. kolo)
  Simon Greul (1. kolo)
  Olivier Rochus (3. kolo, skreč)
  Julian Reister (kvalifikován)
  Somdev Devvarman (1. kolo)
  Ruben Bemelmans (3. kolo)
  Flavio Cipolla (3. kolo)
  Daniel Muñoz de la Nava (3. kolo)
  Guido Andreozzi (2. kolo)
  '''Bobby Reynolds (kvalifikován)
  Florent Serra (2. kolo)
  Jimmy Wang (kvalifikován)
  Marco Chiudinelli (1. kolo)
  Michael Berrer (3. kolo)
  Paul Capdeville (2. kolo)

 Kvalifikanti 
  Stéphane Robert
  Bastian Knittel
  Julian Reister
  Wayne Odesnik
  Dustin Brown
  Denis Kudla
  Jan-Lennard Struff
  Matt Reid
  Jimmy Wang
  James Duckworth
  Michał Przysiężny
  Bobby Reynolds
  Go Soeda
  Alex Kuznetsov
  Marc Gicquel
  '''Teimuraz Gabašvili

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Reference 

 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry na oficiální stránce Wimbledonu

Wimbledon 2013